James Mathers ist der Name folgender Personen:
* James Mathers (Missionar) (1854–1911), irisch-australischer Missionar
 James Mathers (Kameramann) (* 1955), US-amerikanischer Kameramann

Siehe auch:
 James Mather